SAMD9L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 584 амінокислот, а молекулярна маса — 184 533.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки